Конгрес ФІФА — вищий законодавчий органом Міжнародної федерації футболу (ФІФА), міжнародної організації, що займається футболом, футзалом та пляжним футболом.

Конгрес може бути черговий та позачерговий. Черговий конгрес збирається щорічно, а позачерговий може бути скликаний за Виконавчим комітетом ФІФА в будь-який час за підтримки однієї п'ятої членів ФІФА.

Кожен з 209 членів ФІФА має один голос в конгресі. Члени ФІФА можуть запропонувати кандидатів для президентства ФІФА. Вибори Президента ФІФА проходять у конгресі в рік, наступний після чемпіонату світу з футболу.

Історія 
Конгреси ФІФА проводяться щорічно з 1998 року, а до того вони проходили раз на два роки. Конгреси не проводилися у 1915-1922 і 1939-1945 роках через світові війни.

Вибори президента ФІФА відбулися на 1-му, 3-му, 12-му, 29-му, 30-му, 39-му, 51, 53, 61, 65 і 69 конгресах.

Крім того, позачерговий конгрес ФІФА у 1961 році в Лондоні обрав Стенлі Роуза президентом ФІФА. CNN. 20 October 2015. Accessed on 22 December 2015.</ref>. 2016 року на позачерговому конгресі, що відбувся на тлі корупційного скандалу, до якого був залучений чинний президент ФІФА Йозеф Блаттер, новим президентом організації було обрано Джанні Інфантіно.

Чергові конгреси

Позачергові конгреси

Див. також 
 Список президентів ФІФА

Примітки

Посилання 
 FIFA Congress 
 Congress venues 1904–2011 

Конгреси ФІФА